Gilder bezeichnet:
 das Gilder Meerbergsmoor, ein Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Gemeinde Müden (Aller) in der Samtgemeinde Meinersen

Gilder ist der Familienname folgender Personen:
 George Gilder (* 1939), US-amerikanischer Publizist und Redenschreiber
 Kavin Gilder-Tilbury (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nick Gilder (* 1951), englisch-kanadischer Rocksänger
 Richard Watson Gilder (1844–1909), US-amerikanischer Dichter 
 Rusty Gilder (* um 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Virginia Gilder (* 1958), US-amerikanische Ruderin
 William H. Gilder (1838–1900), US-amerikanischer Journalist, Autor und Soldat

Siehe auch:

 Glider
 Gulder
 Gülden